El término Cedral puede referirse a:

 Un bosque, conjunto o agrupación de árboles de cedro;
 Cedral, municipio del estado de Maranhão, Brasil;
 Cedral, municipio del estado de São Paulo, Brasil;
 Cedral, localidad de la provincia de Puntarenas, Costa Rica;
 Cedral, municipio del estado de San Luis Potosí, México;
 El Cedral, localidad del estado de Quintana Roo, México;
 El Cedral, localidad del departamento de Risaralda, Colombia;
 Cerro Cedral, montaña localizada en la provincia de San José, Costa Rica;